

Persone 

 Peter Emil Huber-Werdmüller (1836-1915) – imprenditore svizzero

Altro 
 Huber – area non incorporata statunitense nella contea di Fayette (Indiana)
 Huber Heights – città statunitense nella contea di Montgomery (Ohio)
 Huber Ridge – census-designated place statunitense nella contea di Franklin (Ohio)
 Fred A. Huber Trophy – trofeo di hockey su ghiaccio dell'International Hockey League
 Martha Huber – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Pagine correlate 
 Daniel Huber
 Max Huber